Carterton (Nuova Zelanda)
 Distretto di Carterton
 Carterton (Oxfordshire), Inghilterra